Plaats in Indonesië
Pagaruyung (Tapung), een plaats in het regentschap Kampar van de provincie Riau, Sumatra
Pagaruyung (Tanjung Emas), een plaats in het regentschap Tanah Datar van de provincie West-Sumatra